Воловський район () — муніципальні утворення та адміністративні одиниці в Росії:

 Воловський район (Липецька область)
 Воловський район (Тульська область)